Alistilus är ett släkte av ärtväxter. Alistilus ingår i familjen ärtväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Alistilus